Aeroporto di Monaco di Baviera – aeroporto tedesco, aperto nel 1992
 Aeroporto di Monaco-Riem – aeroporto tedesco, chiuso nel 1992
 Aeroporto di Monaco-Oberschleissheim – aeroporto tedesco, usato per voli di Aviazione generale
 Eliporto di Monaco –  eliporto del Principato di Monaco